El término ibérico puede referirse:

 a la lengua ibérica o la cultura de las personas que lo hablaban, los iberos;
 a lo relativo a la península ibérica, Iberia;
 el Sistema ibérico, sistema montañoso en la mencionada península;
 a todo producto procedente del cerdo ibérico.

Competiciones deportivas:
 a Trofeo Ibérico, torneo internacional de fútbol celebrado en España;
 a Rally Ibérico, prueba de rally.